Хиди Уотърс () е артистичен псевдоним на американската порнографска актриса Амбър Талмор (Amber Talmore).

Биография 
Амбър Талмор е родена на 9 ноември 1987 година в Калифорния, САЩ.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 
 Хиди Уотърс на сайта Adult Film Database

Порнографски актриси от САЩ
Афроамерикански порнографски актриси